Viktor Borisovič Kuznecov (), ruski hokejist, * 14. maj 1950, Sverdlovsk, Rusija, † 16. februar 1998, Rusija.

Kuznecov je v sovjetski ligi igral za klube Sverdlovsk Avtomobilist, Krila Sovjetov, CSKA Moskva in Himik Voskresensk, skupno na 419-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 51 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil enem svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil zlato medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 35-ih tekmah, na kateri je dosegel en gol. Umrl je leta 1998 v starosti oseminštiridesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 34
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 17
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska 2. liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska 2. liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 32
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 32
| 7
| 3
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 25
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 36
| 1
| 9
| 10
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 26
| 5
| 4
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 31
| 4
| 4
| 8
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 26
| 3
| 3
| 6
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 19
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 11
| 4
| 1
| 5
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 44
| 10
| 9
| 19
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 39
| 5
| 9
| 14
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 13
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 400
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 98
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 179
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Sverdlovsk Avtomobilist
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Himik Voskresensk